Aigueperse puede referirse a: 

 Aigueperse, comuna francesa situada en Puy-de-Dôme.
 Aigueperse, comuna francesa situada en  Ródano.